Csehország
Petrov, település a Blanskói járásban
Petrov, település a Hodoníni járásban
Petrov, település a Nyugat-prágai járásban
Petrov nad Desnou, település a Šumperki járásban